Jean-Baptiste Berthier ist der Name folgender Personen:

* Jean-Baptiste Berthier (Architekt) (1721–1804), französischer Architekt und Kartograph 
 Jean-Baptiste Berthier (Priester) (1840–1908), französischer Priester und Ordensgründer